Mimun steht für:
 Mexico International Model United Nations (MIMUN) 

Mimum ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel Wahed Ben Siamar Mimun (* 1941), marokkanischer Basketballspieler und Olympiateilnehmer 1968